Papahagi ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Papahagi (1948–1999), rumänischer Romanist, Italianist, Rumänist und Literaturkritiker
 Tache Papahagi (1892–1977), rumänischer Romanist und Volkskundler aromunischer Herkunft